Die Bezeichnung KN-08 steht für:

 Saint Mary Cayon, das 8. Verwaltungsgebiet der Inselgruppe St. Kitts und Nevis
 Hwasong-13, eine nordkoreanische ballistische Rakete